Niemcy:
 Waldshut – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia
 Waldshut – dzielnica Waldshut-Tiengen
 Waldshut-Tiengen – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Waldshut-Tiengen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut